

Sigle 
 Dead Kennedys, gruppo musicale statunitense
 Donkey Kong, personaggio dei videogiochi Nintendo
 Dorling Kindersley, casa editrice britannica
 Diels-Kranz, raccolta di testi di presocratici (Hermann Diels-Walther Kranz Die Fragmente der Vorsokratiker)

Codici 
 DK – codice vettore IATA di Eastland Air
 DK – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Danimarca
 DK – codice ISO 3166-2:EG di al-Buhaira (Egitto)
 DK – codice ISO 3166-2:ER di Debub-Keih-Bahri (Eritrea)
 DK – codice ISO 3166-2:SN della regione di Dakar (Senegal)

Informatica 
 .dk – dominio di primo livello della Danimarca

Altro 
 DK – targa automobilistica di Bali (Indonesia)
 DK – targa automobilistica di Dolný Kubín (Slovacchia)
 DK – Abbreviazione di Diabolik, protagonista dell'omonimo fumetto italiano.
 DK – collana di fumetti